Großhartmannsdorf ist der Name folgender Orte:

 Großhartmannsdorf, Gemeinde im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Großhartmannsdorf (Gemeinde Großsteinbach), Katastralgemeinde von Großsteinbach, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Groß Hartmannsdorf, Landkreis Bunzlau (polnisch: Raciborowice Dolne), Schlesien